BAT kan syfta på

 .bat – en datorfil för systemen MS-DOS, OS/2 eller Microsoft Windows
 BAT –  världens näst största tobaksbolag, se  British American Tobacco
 BAT – ett landområde i Antarktis som Storbritannien ensidigt gör anspråk på, se British Antarctic Territory
 BAT – IATA:s kod för en flygplats i Barretos, Brasilien, se Chafei Amsei Airport
 BAT-principen – en princip för nyinvesteringar

Se även
 Bat (olika betydelser) – flera

Akronymer